Мапузавр () — род ящеротазовых динозавров из семейства кархадонтозаврид клады теропод, живших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории нынешней Южной Америки. Окаменелости теропода были найдены в Аргентине. Впервые описан палеонтологами Р. Кориа и Ф. Карри в 2006 году. Типовой и единственный вид — Mapusaurus roseae.

Является одним из самых крупных представителей теропод, достигая 12 м в длину.

Открытие и описание 
В 1995 году в рамках аргентино-канадского проекта по динозаврам в Каньядон-дель-Гато (Патагония) были обнаружены кости, которые в 1997 году интерпретировали как остатки гигантского теропода. В 1998 году в раскопе обнаружено скопление не менее девяти разновозрастных скелетов. Окончательно ископаемый материал извлечен из горных пород к 2001 году. В 2006 году Родольфо Кориа и Филип Карри описали по ним новый род и типовой вид — Mapusaurus roseae. Название рода происходит от Mapu — «Земля» на языке местного индейского племени араука́нов. Название вида связано с розовым цветом горных пород, в которой обнаружены окаменелости, а также в честь филантропа Роуз Летвин в благодарность за спонсирование экспедиции.

Мапузавр обнаружен в отложениях середины мела (поздний сеноман) формации Уинкуль (Huincul Formation). Было обнаружено скопление скелетов нескольких разновозрастных особей, длиной от 5 до 11,5 метров. Масса динозавра могла достигать 3-5 тонн. Некоторые экземпляры, отмеченные Кориа и Карри, могли принадлежать особям, сравнимым по размеру с голотипом гиганотозавра, достигая 12,2–12,6 метров в длину. Это животное очень сходно с гиганотозавром, отличаясь более высоким и узким черепом, а также более лёгким телосложением.

Кладограмма 2022 года по Canale et al.:

См. также 
 Целурозавры
 Карнозавры
 Аллозавры
 Тираннозавр
 Гиганотозавры
 Кархародонтозавры
 Спинозавры
 Мел-палеогеновое вымирание

Примечания

Литература 
 Нэйш Д., Барретт П. Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле / Переводчик Рыбаков К. Научный редактор Аверьянов А., д-р биол. наук. — 1. — ООО «Альпина нон-фикшн», 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-0013-9010-7

Кархародонтозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2006 году